Barras – miejscowość we Francji.
 Barras – w leśnictwie żywica pozyskana z pnia drzew iglastych, (najczęściej sosny pospolitej), w postaci suchych zeskrobków: płatów, okruchów, odłamków.
 Barras – operacja SAS, SBS i Parachute Regiment w Sierra Leone w 2000 r., mająca na celu ratowanie zakładników.
 Paul Barras – francuski polityk okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, członek Dyrektoriatu.